L'Hymne à Aton aurait été rédigé par Amenhotep  / Akhenaton. Même si ce dernier n'a pas forcément rédigé lui-même ce texte, il reprend les mêmes termes de textes antérieurs à la gloire d'Osiris ou Amon. Certains comme Clive Staples Lewis ont cru voir une ressemblance entre le psaume 104 de David tiré de la Bible avec l'Hymne à Aton. Miriam Lichtheim réfuta en commentant que les ressemblances étaient plus le résultat d'une similarité vaguement générique (champ lexical par exemple ; nature religieuse du texte ; description poétique de la nature) entre les hymnes égyptiens et les psaumes bibliques. Elle rajouta qu'une interdépendance spécifique entre les textes est fortement improbable.

Le Grand Hymne à Aton, en exemplaire unique, est gravé dans la tombe de Aÿ, dans le couloir d’entrée, alors qu’il existe plusieurs exemplaires du Petit Hymne à Aton.

Relevé provenant de la tombe de Aÿ 

Notes générales :
 Certains hiéroglyphes font l'objet d'une interprétation due à la difficulté de lecture lors du relevé.
 Certains hiéroglyphes n'existent pas dans Wikihiéro et sont donc représentés par leur codification.

 Ligne 1 :

N14-A30-<-S34-G9-N27:N27-V28-D36:Z4-Aa15:N27->-<-Aa15:D21:N35-I9:Aa15-H6-G43-N35:X1*Z4-Aa15-M17-X1:N35:N5->-S34-I10:X1:N17-V28-N5-V28-M17-X1:N35:N5-S34-G36-M40-O23:V30

 Ligne 2 :

V7:N35:N35-X1:V10:Z1*V30-M17-X1:N35:N5-V30:N1-V30:N17:Z1*N21-V30:N35:O1*Z1-M17-X1:N35:N5-Aa15:N27-X1:O1-M17-X1:N35:N5-M23*X1-L2:X1-S34-Aa15:Aa11:X1-V30:N17*N21:N17*N21-<-N5-F35-L1-N5*Z2:T21:N35->-G39*N5

 Ligne 3 :

S34-Aa15:Aa11:X1-V30:N28A*Z2-<-M17-X1:N35:N5-G25-Aa1:N35->-T1:Aa15-P6-D36:N5*Z1:I9-M23-N42:X1-N36:X1:I9-V30:X1-N17:N17:N21*N21-<-X1:N35:N5-M17-F35-F35-F35-F35-F35-X1:Z4-M18-U33-B7->

 Ligne 4 :

S34-X1-S29-N35:D58*U33-M4:T114-U33-M17-I10:X1:N17-V28-N5-V28-I10:D46:I9-N28A:D36-M17-M17-Y1:V31-F35-I9:D21:Aa1-N27:X1*O1-N35:X1-Q3*X1:N1-G40-M17-X1:N35:N5-S34-M8-G1:D36:Y1

 Ligne 5 :

S34-N35:Aa1-M17-G43*V31-G43-N35:N5-D58-U33-M17-G17-N27*X1:O1-R15-X1:N25-V22:Y1-N35:V31-N17:Z1*N21:V30-G17-F35-Z1:Z2:V31-M17-G43*V31-D36:N35:D5-U33-M17

 Ligne 6 :

G36:D21-U33-M17-U33-V28-N35:S15-V13:N29-A28-Y1V-U33-M17-D2:Z1-D1:Z1-N17:Z1*N21:V30-F29-X1*G43*X1-N8:Z2:V31-M17-K1:N35-V28-Z7*N21:D40-O34:N35:Z2-N17:N17:N17-N21:N21:N21-D21:D21:D36-D4:X1

 Ligne 7 :

N35:V31:V30-M17-G43-V31:Aa15-D21:D36-N5:Z1-W25-N35:V31-D21:D21:D36-O34:N35:Z2-Z3-G43-D36:I9-G43-Z7:D40:V31-O34:N35:Z2-G39*Z1-N36:Z1:V31-M17-G43*V31-V4-N31:D54-U33-M17

 Ligne 8 :

F27-X1-G43-N8:Z2:V31-D2:Z1-N17:Z1*N21-X1-G43-V31:Aa15-D2:Z1-O34:N35:Z2-D58-U20:W24*Z7-N40:Aa15-D54:Z2:V31-R4:X1*Q3-V31:Aa15-N27*X1:O1-R14-X1:N25-N17:Z1*N21:Aa15-V31:V31:N3B

 Ligne 9 :

Aa15:S29*Aa1:D21-Y1:N35:Aa15-X1*A14-O34:M38:D21-A55:Z2:Aa15-O42:Q3*O1-D1*Z1:Z2-V28-D58-O34:S28-D35A:Q3*X1:D21-M6-D139:N35-D4:X1*Z1-Z1*Z1:W24:X1-S29-M17-G41-D51:D44:X1*Z7

 Ligne 10 :

Aa1*X1:Y1:Z2-O34:N35:Z2-M17-G17*Z2-T28:D21-D1:Z2-O34:N35:Z2-D35A:D36:Aa15-F10-A2-O34:N35:Z2-G3-M17-F27-Z2:V30-O1:D21-D54:Aa15-Z1:E23:Z1:E23-X1:Z4-O1:I9 

 Ligne 11 :

I10:D46-I9:X1-F27-Z3-V30:Q3:O34-V28-F18:Z2-O34:N35:Z2-V31:V31:N46-V28-N8-G1-G43-Q7-O1:N17:Z1*N21:Aa15-S29-W12:D21-A2-G41-D4:D21:Z2-O34:N35:Z2-R4:X1*Q3:Aa15

 Ligne 12 :

N27*X1:O1:I9-T3-I10:N5-N17:Z1*N21-G43-N35:N5-D58-U33-M17-Aa15:N27:X1*O1-Q3:O34:D46-F37B:N5-V13:Aa15-M17-X1:N35:N5-Aa15:O4:N5*Z1-D21:G43-M17-D54:V31-V31:V31:N1-D37:V31-F27-X1:X1

 Ligne 13 :

G43-N8:Z2:V31-N17:N17:N21*N21:Aa15-V28-N5:W3-D58*Z1-N8:Z2-T13-D139-P6-D36:D54-D2:Z1-D21:D46-Z7:Z4-D56-D56-V13:O34-M17-M17-U39-N35:V31-O34:N35:Z2-D60-N35A-V28

 Ligne 14 :

D36:F51B*F51B*F51B-O34:N35:Z2-O42:Q3-D40:Z2-E34:N35-Aa1-G43-V12:S28-D36:Z1:D36-O34:N35:Z2:Aa15-A30-Z2:N35:N28-D36:Z1:D36:Y1-V31:N17:Z1*N21:D21-M38:D21:I9-D4:D21-O34:N35:Z2-D28:X1-A9-O34:N35:Z2

 Ligne 15 :

 

 Ligne 16 :

 

 Ligne 17 :

 

 Ligne 18 :

 

 Ligne 19 :

 

 Ligne 20 :

 

 Ligne 21 :

 

 Ligne 22 :

 

 Ligne 23 :

 

 Ligne 24 :

 

 Ligne 25 :

 

 Ligne 26 :

 

 Ligne 27 :

 

 Ligne 28 :

 

 Ligne 29 :

 

 Ligne 30 :

 

 Ligne 31 :

 

 Ligne 32 :

 

 Ligne 33 :

 

 Ligne 34 :

 

 Ligne 35 :

 

 Ligne 36 :

 

 Ligne 37 :

 

 Ligne 38 :

 

 Ligne 39 :

 

 Ligne 40 :

 

 Ligne 41 :

 

 Ligne 42 :

 

 Ligne 43 :

 

 Ligne 44 :

 

 Ligne 45 :

 

 Ligne 46 :

 

 Ligne 47 :

 

 Ligne 48 :

Traductions 

 Traduction Fondation J.-E. Berger
 Traduction Projet Via Lupo
 Traduction HISTOREL : l'Histoire des Religions
 Traduction de Pierre Gilbert (A. Eggebrecht, L'Égypte ancienne, p. 238)
 Traduction réalisation Égyptos
 Traduction (extrait) par l'Université du Québec à Montréal : L'Égypte des pharaons

Voir aussi 

 Tout sur Akhénaton

Index égyptologique
Littérature de l'Égypte antique
Akhenaton